Kehraus steht für:

 Kehraus, Schlussphase am Ende von Veranstaltungen
 Kehraus (Film) (1983), satirischer Film mit Gerhard Polt
 Kehraus (Filmtrilogie) (1990), Dokumentarfilm-Trilogie von Gerd Kroske
 Tatort: Kehraus (2022), Fernsehfilm mit Batic und Leitmayr

Namensträger
 Oberst Kehraus, Feldherr im dreißigjährigen Krieg, siehe Uehlfeld#Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806)